Neubrunnen, Neubrunnenbach und Neubrunnengraben sind geographische Namen:

Orte und Wüstungen:
 Neubrunnen (Geisingen), Ortswüstung im Stadtteil Aulfingen von Geisingen, Landkreis Tuttlingen, Baden-Württemberg
 Neubrunnen (Hinwil), Quartierteil bei Wernetshausen, Gemeinde Hinwil, Bezirk Hinwil, Kanton Zürich
 Neubrunnen (Horgen), Ort in der Gemeinde Horgen, Bezirk Horgen, Kanton Zürich
 Neubrunnen (Kloten), Quartierteil von Kloten, Bezirk Bülach, Kanton Zürich

Kunstbrunnen:
 Neubrunnen oder Neuer Brunnen, an der Großen Bleiche in Mainz, Rheinland-Pfalz
 Neubrunnen (Wertheim) oder Engelsbrunnen, an der Rathausgasse in Wertheim, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg

Quellen:
 Neubrunnen (Alfdorf), Quelle des Götzenbachs (zur Rems) bei Brech, Gemeinde Alfdorf, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Neubrunnen (Bad Pyrmont), ehemalige Kurquelle in Bad Pyrmont, Landkreis Hameln-Pyrmont, Niedersachsen
 Neubrunnen (Bad Salzuflen), Kurquelle in Bad Salzuflen, Kreis Lippe, Nordrhein-Westfalen
 Neubrunnen (Ernstbrunn), Quelle des Taschlbachs beim Schloss Ernstbrunn in Dörfles, Marktgemeinde Ernstbrunn, Bezirk Korneuburg, Niederösterreich
 Neubrunnen (Oberkochen), Dauerquelle des Gutenbachs im Wolfertstal bei Oberkochen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Neubrunnen (Waldenbuch), Quelle eines kurzen linken Schaich-Zuflusses am Betzenberg im Stadtgebiet von Waldenbuch, Landkreis Böblingen, Baden-Württemberg

Fließgewässer:
 Neubrunnen (Holenbach), linker Zufluss des  Wolfbachs (linker Hauptstrang-Oberlauf des Holenbachs, zur Brigach) nach Pfaffenweiler, Stadt Villingen-Schwenningen, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg
 Neubrunnen (Starzel), rechter Zufluss der Starzel (zum Neckar) in Hausen im Killertal, Stadt Burladingen, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Neuborn
 Neubronn
 Neubrunn
 Neubrunnenbach, linker Zufluss des Eichgrabens (zum Neckar) vor dem Stadtteil Hörnle, Marbach am Neckar, Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg
 Neubrunnengraben